José Abad puede referirse a:

 José Abad (1603-1667), fraile de la Orden de la Merced de España en el siglo XVII.
 Diego José Abad (1727-1779), teólogo, poeta y escritor mexicano.
 José Abad Gosálbez (1915-1976), político español.
 José Abad (1942-), escultor nacido en Tenerife, Islas Canarias, España.
 José Abad (1967-), escritor nacido en Granada, España.